Bryner ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Bryner (* 1942), Schweizer Theologe
 Hans Bryner (1911–?), Schweizer Segler
 Kurt Bryner (* 1916), Schweizer Segler
 Lilian Bryner (* 1959), Schweizer Rennfahrerin und Berufspilotin
 Markus Bryner (Segler) (* 1962), Schweizer Segler
 Markus Bryner (* 1975), Schweizer Komponist

Siehe auch:
 Brynner
 Briner